Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Kimiko Date che ha battuto in finale Stephanie Rottier 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Kimiko Date (campionessa)
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (secondo turno)

 Patty Fendick (quarti di finale)
 Nicole Bradtke (semifinali)
 Wiltrud Probst (primo turno)
 Stephanie Rottier (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1993